Изабелла Григорьевна Башмакова () — советский историк науки, , доктор физико-математических наук (1961), профессор (1962), действительный член Международной академии истории науки (1971).

Биография 
В 1932 году вместе с родителями переехала в Москву. Отец — Григорий Георгиевич Башмаков, ученик главы московской школы философии права П. И. Новгородцева, работал в Москве адвокатом. Мама — Анна Ивановна, урождённая а.

Изабелла Башмакова с детства увлекалась поэзией, особенное предпочтение отдавая Пушкину и Тютчеву. Была лично знакома с Б. Л. Пастернаком и многими другими известными поэтами. Писала стихи и выбирала между математикой и поэзией. В 1938 году всё же поступила на механико-математический факультет Московского государственного университета.

После начала Великой Отечественной войны вместе с МГУ уехала в эвакуацию в Ашхабад. Работала медицинской сестрой в военном госпитале в Самарканде.

Вскоре после возвращения из эвакуации она познакомилась с математиком Андреем Ивановичем Лапиным, который стал её мужем и оказал на неё огромное влияние. От него переняла она глубокий интерес к античности, они вместе работали над рядом проблем и совместно публиковали статьи о результатах работы — почти все научные проблемы они обдумывали вместе. В это же время произошло её знакомство с С. А. Яновской, под руководством которой она стала заниматься историей математики. Центральной темой научной работы И. Г. Башмаковой стала история математики в России и в Древней Греции, история алгебры и теории чисел.

В 1944 году окончила МГУ, с 1948 года преподает в нём, прочитала курс лекций по истории математики, с 1949 года — доцент механико-математического факультета Московского университета. В 1948 году защитила кандидатскую диссертацию «Из истории теории делимости», в которой провела анализ математических книг «Начал» Евклида и показала, что Евклид различал «числа-кратности» и «числа-отрезки» и дал вполне строгое построение арифметики. Кроме того, рассмотрела дальнейшее развитие теории делимости до работ Р. Дедекинда, Л. Кронекера и Е. И. Золотарёва, уделив особое внимание до сих пор недооцениваемым на Западе локальным методам Золотарёва.

В дальнейшей работе провела исследования работ Архимеда, истории диофантова анализа, вместе с И. Н. Веселовским осуществила издание русского перевода «Арифметики» Диофанта, снабдив его подробными комментариями (1974).

Результаты И. Г. Башмаковой вошли в общие курсы по истории математики.

Цикл исследований по античной математике составил содержание докторской диссертации И. Г. Башмаковой, которую она защитила в 1961 году. В 1968 году ей присвоено звание профессор.

В 1966 году избрана членом-корреспондентом, а в 1971 году — действительным членом Международной академии истории науки.

Работала в научно-исследовательском семинаре по истории и методологии математики Московского государственного университета, со временем стала одним из его руководителей (вместе с С. А. Яновской, А. П. Юшкевичем и К. А. Рыбниковым), во многом определяла успешную работу этого семинара, с 1930-х годов ставшего центром историко-математических исследований в нашей стране.

Читала также специальные курсы по различным вопросам истории математики (по истории коммутативной алгебры, диофантова анализа и др.) для студентов механико-математического факультета МГУ. Подготовила более 20 кандидатов наук.

Семья 
Муж — Андрей Иванович Лапин (1922—1996). Дочь — Татьяна.

А. И. Лапин в октябре 1950 был арестован по обвинению в антисоветской агитации. В заключении добился возможности заниматься математикой.
Это ему помогло выйти на свободу в те времена, когда такой исход — до смерти Сталина и волны реабилитации — был громадной редкостью. Но думаю, что все это не помогло бы, если бы не усилия его жены Изабеллы Григорьевны Башмаковой. Она пыталась добиться того, что в тогдашних условиях казалось невозможным, — и часто добивалась: свидания с А. И. Лапиным, передачи его работы на отзыв в Академию наук и т. д.
А. И. Лапин был освобождён летом 1952.

Награды и звания 
В 1997 году присвоено звание Заслуженного профессора Московского университета.

Медаль А. Койре Международной академии истории науки (2001).

Библиография 
 
 Имеется перевод на греческий язык: Ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών (История древнегреческой математики), Перевод, редакция, предисловие, комментарии и выбранная литература Иоаннисом М. Вандулакисом, Афины: издательство Папасотириу, 2013, pp. 672.
 Становление алгебры. — М.: Знание, 1979. — 64 с. ил.
 История диофантова анализа от Диофанта до Ферма. — М.: Наука, 1984. — 256 с. (В соавт. с Е. И. Славутиным).
 Диофант и диофантовы уравнения. — М.: Наука, 1972. — 68 с.

Примечания

Литература 
 Демидов С. С., Паршин А. Н., Петрова С. С., Рыбников К. А., Смирнова Г. С., Тихомиров В. М., Шафаревич И. Р. Изабелла Григорьевна Башмакова (к восьмидесятилетию со дня рождения)// УМН, 2001, 56:4(340), с. 169—172

Ссылки 
 Профиль на сайте Летопись Московского университета
  Профиль на сайте мехмата МГУ 
 Профиль на сайте mathnet.ru

Преподаватели механико-математического факультета МГУ
Заслуженные профессора МГУ
Историки математики
Женщины-математики СССР
Женщины-математики России